Le terme ligne 97 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Tramway 
 Ligne 97 du tram de Bruxelles

Voies ferrées 
 Ligne 97 des chemins de fer belges

Voir aussi 
  

97